Clymene urceolatus är en ringmaskart som beskrevs av Joseph Leidy 1855. Clymene urceolatus ingår i släktet Clymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
urceolatus